Эскадренные миноносцы типа «Гиринг» — тип эскадренных миноносцев, состоявший на вооружении Военно-морского флота США с 1945 по 1982 года. Всего было построено 98 эсминцев этого типа.

История строительства 
При всех своих достоинствах эсминцы типа «Fletcher» не в полной мере отвечали требованиям руководства флота США. На них оказалось невозможно разместить дополнительное мелкокалиберное зенитное вооружение, как по причине угрозы снижения остойчивости, так и просто из-за отсутствия места на верхней палубе и надстройках. После замены пяти одинарных на три спаренные установки появилась возможность выделить место для размещения дополнительных зенитных автоматов. Для сохранения остойчивости корпус сделали шире на 0,4 м, а потерю скорости в 1,5—2 узла посчитали вполне допустимой. Проект предусматривал вооружение 2×2 40-мм/56 и 4×1 20-мм/70 автоматов. Летом 1943 года в проект были внесены изменения, касающиеся зенитного вооружения, — в дополнение к спаренным 40-мм/56 добавили ещё 2×4 таких автомата, а число 20-мм «эрликонов» возросло до 11 стволов. По этой спецификации стали строиться эсминцы типа  «Allen М. Sumner», но и они не совсем отвечали требованиям руководства флота США: были перегружены и имели недостаточную дальность. За счёт вставки в середину корпуса секции длиной 4,3 м удалось почти в полтора раза увеличить запас топлива: так появились эскадренные миноносцы типа «Гиринг»: первоначально названные — длиннокорпусный «Самнер».

В планы ВМС США на 1944 год входила постройка 153 эсминцев данного типа, но в 1944 году было заказано 116 эсминцев типа «Гиринг» и строительство ещё 36 (DD-891 — DD-926) было включено в программу 1945 года. Однако, в марте 1945 года президент США наложил вето на их строительство. Из 116 эсминцев были построены 93 единицы. Строительство ещё 4 единиц (DD-718, −824, −825, −827) было закончено уже после завершения Второй мировой войны по изменённому проекту в качестве кораблей ПЛО. Дополнительно был построен ещё 1 эскадренный миноносец типа — USS Timmerman (DD-828), отличавшийся от прочих кораблей серии наличием экспериментальной машинной установки.
В январе 1945 года было принято решение о перестройке 12 эскадренных миноносцев типа «Гиринг» (DD-742, 743, 805—808, 829 и 873—877) в корабли радиолокационного дозора. Эсминцы оснащались РЛС ОВЦ на высокой решётчатой треноге, размещенной между дымовыми трубами взамен снятого ТА. В мае 1945 года последовало решение увеличить количество эсминцев радиолокационного дозора на 12 единиц (DD-830 — DD-835 и DD-878 — DD-883).

Особенности конструкции 

За счёт вставки в середину корпуса дополнительной секции длиной 4,3 м удалось почти в полтора раза (до 650 дл. тонн или до 727 дл. тонн) увеличить запас топлива. Изменения коснулись энергетической установки — были понижены параметры пара: температура пара была понижена с 850 °F(454 °C) до 800 °F(427 °C), давление с 615 psi (41,9 атм.) до 600—565 psi (40,83-38,5 атм.). Кроме того, бо́льшее отношение длины корпуса к его ширине, по сравнению с типом «Самнер», позволило незначительно повысить скорость.

Двигательная установка 
Мощность энергетической установки составила 60 000 л. с. Масса энергетической установки составляла 929 дл. тонны. Запас топлива составлял 727 дл. тонн флотского мазута и 23 тонн солярки. Фактическая дальность составляла 6370 миль на ходу 12 узлов, 5960 на 15 и 4380 морских миль на 20 узлах.

Рабочее давление пара — 40,0 кг/см², температура — 427 °C .
Была резко увеличена мощность электрогенераторов. Мощность двух генераторов переменного тока составляла по 400 кВт, двух постоянного по 50 кВт. Корабли получили два аварийных дизель-генератора мощностью по 100 кВт, вместо одного у «Флетчеров», которые могли бы обеспечить резервную мощность, необходимую для борьбы за живучесть.

Вооружение 
На «Гирингах» 127 мм/38 артиллерийские установки по опыту войны были расположены не так, как на «Флетчерах», а как на британских эсминцах типа «Джервис», в трёх двухорудийных установках, из которых две были носовыми.
5-дюймовые орудия наводились системой управления огнём Марк 37 Gun с радаром управления огнём Марк 25, связанной с аналоговым компьютером Марк 1A. Эта система управления огнём обеспечивала эффективное действие дальнего зенитного или противокорабельного огня.

Зенитное вооружение 
У «Гирингов» было также больше ближнего зенитного вооружения, чем у «Флетчеров», с 12 40-мм пушками и 11 20-мм «эрликонами» по сравнению с восемью 40-мм «Бофорсами» и семью 20-мм для типичного модернизированного «Флетчера».

Торпедное вооружение 
Первоначальный проект сохранил мощное торпедное вооружение из двух 533-мм пятитрубных торпедных аппаратов с торпедами Марк 15. Но поскольку в 1945 году угроза от камикадзе была гораздо выше, чем от немногих оставшихся японских кораблей, весной 1945 года решили кормовой пятитрубный 21-дюймовый торпедный аппарат заменить на дополнительный третий счетверённый 40-мм «бофорс», общее число 40-мм стволов стало 16.

Состав серии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Gearing class  на сайте www. globalsecurity.org
 Gearing-class destroyers  at Destroyer History Foundation 
 http://www.gyrodynehelicopters.com/gearing_class.htm 

Эскадренные миноносцы типа «Гиринг»
Корабли США периода Второй мировой войны